Чемпионат мира по быстрым шашкам 2012 года прошёл 20 августа в городе Лилль (Франция) в рамках Всемирных Интеллектуальных Игр. Участвовал 64 спортсмена. Форма турнира — швейцарская система.

Медалисты 
 — Рул Бомстра

 — Алексей Чижов и Айнур Шайбаков

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сайт Федерации шашек Королевства Нидерланды 

Мужчины 2012 (рапид)
2012 год в шашках
Спорт во Франции в 2012 году
События 20 августа
Международные спортивные соревнования в Лилле
Август 2012 года
Шашки во Франции